Села:
 Острівці — Рівненська область, Вараський район
 Острівці — Рівненська область, Сарненський район